Сапёрный прое́зд (название с 13 апреля 1972 года) — проезд в Москве, в районах Ивановское и Новогиреево Восточного административного округа.

История 
Предположительно улица названа в честь сапёрной школы или сапёрной бригады, располагавшейся здесь в годы Великой Отечественной войны.

Расположение 
Проезд начинается от 5-го проспекта Новогиреево и проходит параллельно Напольному проезду и Федеративному проспекту, пересекает Свободный проспект, 1-й и 2-й проспекты Новогиреево. Нумерация домов начинается от 5-го проспекта Новогиреево. Всего на улице 15 домов. Светофоров нет. Движение двустороннее, одна полоса в каждую сторону.

Учреждения 
 Предприятие № 12 Всероссийского общества слепых.
Также на проезде в последнее время открылось несколько новых организаций («Салон красоты», «Продовольственный магазин» и др.)

Транспорт 
 Наземный транспорт по Сапёрному проезду не ходит.
 Ближайшая станция метро — «Новогиреево».

См. также 
 Напольный проезд

Примечания

Ссылки 
 

 

 

Проезды Москвы